La Paroisse Notre-Dame des Rives de l'Ourcq est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

En 2021, le diocèse a décidé par décret de regrouper les paroisses de Notre-Dame de l'Ourcq et de Saint Jean Eudes. La paroisse regroupe depuis 33 communes.

Organisation 
La Paroisse Notre-Dame des Rives de l'Ourcq est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Château-Thierry du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Fère-en-Tardenois. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Diacres permanents

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 

Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Notre-Dame des Rives de l'Ourcq sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

Notre Dame des Rives de l'Ourcq

Fondation en 2021